E71 oder E 71 steht für:

 die Europastraße 71, eine Fernstraße von Košice in der Slowakei nach Split in Kroatien
 BMW E71, ein PKW-Modell, siehe BMW X6
 DR-Baureihe E 71, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn, siehe Preußische EG 511 bis EG 537
 Nokia E71, ein Smartphone von Nokia, siehe Nokia Eseries#Nokia E71
 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels nach dem ICD-10-Code

E71